Іри́с — слово, що має такі значення: 1. бот. те саме, що квіти півники, яке походить від давньогрецького ; 2. анат. райдужна оболонка ока; 3. гатунок цукерок.

Ботаніка 
 Іриси або півники — багаторічна трав'яниста рослина з родини півникових.
 Іриси — картина Ван Гога.

Анатомія 
 Ірис — райдужна оболонка ока.

Кухарство 
 Ірис — гатунок цукерок у вигляді кубиків шоколадного кольору.

Кінематограф 
  — канадська кінопремія, яка вручається щорічно в Квебеку за досягнення в основному франкомовної індустрії ігрового кіно.

Астрономія
 Туманність Ірис — галактична туманність NGC 7023, залишки супернової типу EN+OCL у сузір'ї Цефей.

Примітки

Див. також 
 Iris (значення)